Cuvântul umbră se poate referi la

 Umbră  în limbajul curent, umbra este un fenomen optic, care se manifestă prin absența luminii într-o anumită zonă din spațiu unde lumina directă este obturată de prezența unui corp opac

Creaturi 

Umbră, în fantastic, demnează o creatură malefică
 în trilogia Moştenirea scrisă de Christopher Paolini, o Umbră este una din creaturile trilogiei
 în Ciclul prinţului d'Ambre de Roger Zelazny, umbrele desemnează universurile infinite în care prințul d'Ambre se poate deplasa

Filme 

 Umbră, un film din 1956 al regizorului polonez Jerzy Kawalerowicz
 Umbra, film din 1994 despre emisiuni dramatice de radio din anii 1940
 Umbre, film din 1959, regizor și scenarist John Cassavetes
 Umbre, film din 1916, regizor B. Reeves Eason
 Umbre, film din 2007, regizor și scenarist Milčo Mančevski

Italia 

Umbria, respectiv umbrienii, desemnează o regiune din Italia și locuitorii acesteia

Psihanaliză 

 Umbra este în psihologia analitică unul din principiile arhetipale descrise de Carl Gustav Jung

Vezi și 

 Umbră
 Penumbră
 Lumină